Hochmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Christoph Hochmann von Hochenau (1670–1721), deutscher Pietist
 Franz Hochmann (1861–1935), deutscher Maler, Zeichner und Grafiker
 Jiří Hochmann (* 1986), tschechischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Johann Hochmann (1528–1603), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Lars Hochmann (* 1987), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Lucie Hochmann (* 1991), tschechische Radsportlerin
 Rosa Hochmann (auch Rosa Hochmann-Stransky, Rosa Hochmann-Rosenfeld; 1874–1955), Violinistin russischer Herkunft
 Vasa Hochmann (1904–1963), österreichischer Schauspieler, Theaterregisseur und Hörspielsprecher

Siehe auch:
 Hochman